Мені́й-Жан () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на захід від Парижа, 55 км на південь від Кана, 45 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Меній-Жан, Шенедуї, Ла-Форе-Овре, Ла-Френе-о-Соваж, Пютанж-Пон-Екрепен, Рабоданж, Ле-Ротур, Сент-Обер-сюр-Орн i Сент-Круа-сюр-Орн було об'єднано в новий муніципалітет Пютанж-ле-Лак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Меній-Жан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меній-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн